Kamelinia kopetdagensis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin, och fick sitt nu gällande namn av Furkat Orunbaevich Khassanov och I.I.Malzev. Kamelinia kopetdagensis ingår i släktet Kamelinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
kopetdagensis